Liste der Baudenkmäler in Heubach steht für:

 Liste der Baudenkmäler in Großheubach
 Liste der Baudenkmäler in Kleinheubach